Дерев'янченко Дмитро Хрисанфович (1902—1956) — український радянський партійний діяч, інженер, 2-й секретар Миколаївського обкому КП(б)У.
 Дерев'янченко Олександр Костянтинович (1983—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Дерев'янченко Олеся Володимирівна (* 2002) — українська плавчиня-синхроністка, чемпіонка світу та Європи.
 Дерев'янченко Сергій В'ячеславович (* 1985) — український професійний боксер, чемпіон України, бронзовий призер чемпіонату світу-2007, учасник Олімпійських ігор-2008.

Примітки